Poltimore peut faire référence à :

 , un titre britannique.

Lieux 

 Poltimore (Devon), une localité d'Angleterre,
,
.
 Poltimore (Québec), une ancienne municipalité du Canada.

Personnalités 

  (fl. 1390), homme politique anglais.